Ніколс () — англомовне прізвище або топонім.

Прізвище 
 Ніколс (прізвище)

Топонім

Ніколс — місто, штат Айова
 Ніколс — місто, штат Нью-Йорк
 Ніколс — місто, штат Південна Кароліна
 Ніколс — селище, штат Нью-Йорк
 Ніколс — селище, штат Вісконсин

Інше 
 68410 Ніколс — астероїд